Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo superando in finale Raven Klaasen e Leander Paes per 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Raven Klaasen /  Leander Paes (finale)

  Ivan Dodig /  Maks Mirny (quarti di finale) 
  Sam Groth /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2015
ATP World Tour 2015